Clear Lake (Dacota do Sul)
 Clear Lake (Illinois)
 Clear Lake (Indiana)
 Clear Lake (Iowa)
 Clear Lake (Minnesota)
 Clear Lake (Washington)
 Clear Lake (Wisconsin)

Ver também
 Clear Lake Shores

Desambiguações de topônimos